Miejscowości w USA:
 Woodhull – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Woodhull – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Woodhull (ang. Woodhull Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Woodhull (ang. Woodhull Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben